Chelidonium može označavati:
 Chelidonium (Animalia), rod kukaca iz porodice Cerambycidae
 Chelidonium (Plantae), biljni rod iz porodice Papaveraceae